Ключ 110 (трад. и упр. 矛) — ключ Канси со значением «копьё»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

В словаре Канси есть 65 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала копьё в своем первоначальном виде.

Современный иероглиф используется в значениях «копьё, рогатина, китайский протазан».

Иероглиф является слабым ключевым знаком.

В словарях находится под номером 110.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 110  на сайте graphemica.com
 Ключ 110 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи